Timár Zoltán (1956–) magyar színész, színházigazgató
Tímár Zoltán (1963–2017) magyar színész, bábművész